Калининский поселковый совет () — входит в состав
Великоалександровского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр поселкового совета находится в 
пгт Калининское
.

Населённые пункты совета 
 
 пгт Калиновское 
 с. Зелёный Гай 
 с. Краснолюбецк 
 с. Новополтавка

Примечания